Ван Лоо — династия франко-голландских художников XVII—XVIII вв.:

 Лоо, Якоб ван (1614—1670) — голландский живописец, укрывшийся во Франции от правосудия.
 Ван Лоо, Луи-Абрахам (1653—1712)
 Ван Лоо, Жан Батист (1684—1745)
 Ван Лоо, Луи Мишель (1707—1771)
  (1708—1732)
  Ван Лоо, Шарль Амедей Филипп (1717—1795)
  Ван Лоо, Шарль Андре (1705—1765)
   (1743—1821)
   (1654—1700)